Turrialba – miasto w Kostaryce
 Turrialba – wulkan w Kostaryce
 Parque Nacional Volcán Turrialba – park narodowy w Kostaryce